Gârdești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gârdești (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman
 Gârdești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui